Soury peut désigner :

Toponyme 
 Soury, une commune du Burkina Faso

Patronymes 
 Gilbert Soury (1732-1810), prêtre réfractaire et inventeur de la « Jouvence de l'Abbé Soury ».
 Gustave Soury (1884-1966), peintre et collectionneur français.
 Jules Soury (1842-1915), psychologue et idéologue antisémite français.
 André Soury (1924-2012), homme politique français, membre du PCF.
 Yacout El-Soury, footballeur égyptien.